Ба́лка Глибо́ка — балка (річка) в Україні у Барвінківському районі Харківської області. Ліва притока річки Береки (басейн Сіверського Дінця).

Опис 
Довжина балки приблизно 10,49 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 8,92 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,18. Формується декількома струмками та загатами. На деяких ділянках балка пересихає.

Розташування 
Бере початок у селі Іванівка. Тече переважно на південний схід і між селами Дмитрівка та Мар'ївка впадає в річку Береку, праву притоку річки Сіверського Дінця.

Цікаві факти 
 У XX столітті на балці існували водокачка, насосна станція, молочно,-вівце-тваринні ферми (МТФ, ВТФ), газгольдер та газова свердловина, а в XIX столітті — вітряний млин.

Примітки

Джерела

Посилання 

Малі річки України
Річки Харківської області
Річки Барвінківського району